Ein Stern fällt vom Himmel steht für:

 Ein Stern fällt vom Himmel (1934), einen österreichischen Spielfilm von Max Neufeld
 Ein Stern fällt vom Himmel (1961), einen österreichisch-deutschen Spielfilm von Geza von Cziffra
Siehe auch:
 Als ein Stern vom Himmel fiel
 Der fallende Stern
 Falling Star
 Falling Stars